Emmanuel Agyemang-Badu (* 2. Dezember 1990 in Berekum) ist ein ghanaischer Fußballspieler.

Karriere 
Seit 2010 steht Agyemang-Badu bei Udinese Calcio unter Vertrag steht. Zuvor spielte er bereits für Berlin F.C. Brong-Ahafo, Berekum Arsenal, Asante Kotoko und Recreativo Huelva.

Im  Frühjahr 2010 wurde er vom Udinese Calcio verpflichtet und eroberte sich hier im Laufe der Saison 2012/13 einen Stammplatz. Für die Saison 2017/18 wurde er an den türkischen Erstligisten Bursaspor ausgeliehen.

Seit 2008 steht er im Aufgebot der ghanaischen Nationalmannschaft. 2009 wurde er Junioren-Weltmeister.

Weblinks 
 
 
 

Fußballnationalspieler (Ghana)
Fußballspieler (Asante Kotoko)
Fußballspieler (Recreativo Huelva)
Fußballspieler (Udinese Calcio)
Fußballspieler (Bursaspor)
Fußballspieler (AC Chievo Verona)
Teilnehmer an einer Fußball-Weltmeisterschaft (Ghana)
Ghanaer
Geboren 1990
Mann